

Anno 
 211 o 211 a.C.

Cinema 
211 - Rapina in corso (#211) – film del 2018 diretto da York Alec Shackleton

Codici 
 211  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di San Polo a Mosciano, nel territorio comunale di Scandicci, in provincia di Firenze

Matematica 
 211 – numero